Bompaire peut désigner :
 Jacques Bompaire (1924-2009), helléniste,
 Marc Bompaire (né en 1957), historien numismate, son fils